José Roberto da Silva Júnior - Braziliaans voetballer, actief sinds 1994
José Roberto de Oliveira - Braziliaans voetballer, actief sinds 1998
José Roberto Gomes Santana - Braziliaans voetballer, actief sinds 1994
José Roberto Lopes Padilha - Braziliaans voetballer, actief van 1971 tot 1985
José Roberto Marques - Braziliaans voetballer, actief van 1964 tot 1977